Flachsberg steht für:

 Flachsberg (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Flachsberg (Gemeinde Strengberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Flachsberg (Gemeinde Zeillern), Ortsteil in der Marktgemeinde Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Flachsberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Flachberg